Радослав Лукаев е български тенисист роден на 27 април 1982 г. в Бургас. Състезател за Купа Дейвис.

Започва да тренира тенис на 6-годишна възраст. Негов треньор е Стефан Цветков. Достига до №21 в световната ранглиста за юноши през 2000 г. През същата година играе полуфинал на юношеския Уимбълдън, където губи от Никола Маю.

Той е първият български тенисист преодолявал квалификациите на турнир от големия шлем. През 2002 г. играе в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след квалификации и отпада от Николай Давиденко с резултат 4-6 6-1 4-6 4-6.

Понастоящем Лукаев е треньор в школата на Ник Болетиери.

Финали

Титли на сингъл (6)

Загубени финали на сингъл (2)

Титли на двойки (4)

Загубени финали на двойки (7)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Български тенисисти
Българи в САЩ
Родени в Бургас